Алекса́ндр Максиме́нко:
 Максименко, Александр Владимирович (род. 1998) — российский футболист, вратарь.
 Максименко, Александр Григорьевич (1916—2011) — украинский и советский художник.
 Максименко, Александр Дмитриевич (род. 1996) — российский футболист, нападающий.
 Максименко, Александр Евгеньевич (род. 1964) — украинский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2018).
 Максименко, Александр Петрович (1923—1944) — Герой Советского Союза.